Voici la liste des planètes mineures numérotées de 491001 à 492000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 491001 à 492000

491001-491100

491101-491200

491201-491300

491301-491400

491401-491500

491501-491600

491601-491700

491701-491800

491801-491900

491901-492000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000